Sergej Kalesjink, född den 28 januari 1970 i Homel, Vitryssland, är en sovjetisk och vitrysk kanotist.

Han tog bland annat VM-guld i K-1 200 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1990 i Poznań.

Källor

Externa länkar
Sports-reference.com 

Världsmästare i kanotsport
Belarusiska kanotister
Sovjetiska kanotister
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1988 från Sovjetunionen
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1988
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från Förenade laget
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1992
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Vitryssland
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1996
Män
Födda 1970
Levande personer
Personer från Homel
Personer i Belarus under 1900-talet